Bombard peut faire référence à :
 Alain Bombard (1924-2005), un docteur en biologie humaine.
  Bombard, marque de bateau gonflable du groupe Zodiac Nautic
 Blacker Bombard, une arme d'infanterie anti-char de la Seconde Guerre mondiale ;
 Bombard, une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1884.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme